L'adjectif cristallin (cristalline au féminin) qualifie ce qui a trait :
 à un cristal ou aux cristaux (une forme de l'état solide) ;
 au cristallin de l’œil (cf. ci-dessous).
 En anatomie, le cristallin est une lentille convergente naturelle de l'œil.
 En biologie moléculaire, une cristalline est une protéine transparente du cristallin de l'œil.
 En verrerie, le cristallin est la dénomination d'un type de cristal correspondant à sa composition chimique (% moindre d'oxyde de plomb notamment).